Misael Messias Costa de Oliveira Rodrigues, mais conhecido como Misa (Rio de Janeiro, 5 de junho de 1968) é um ex-futebolista brasileiro, atacante que jogou no Flamengo.

Zé Ricardo atuou no Flamengo entre 1987 e 1992, tendo disputado 70 partidas e marcado cinco gols.

Participou das conquistas da Copa do Brasil de 1990, do Campeonato Carioca de 1991 e do Campeonato Brasileiro de 1987 e 1992.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo